«Любовь на троих» () — драматический фильм Дрейка Доримуса. В главных ролях Шейлин Вудли, Джейми Дорнан и Себастиан Стэн.

Сюжет 
Фильм о художнице по имени Дафне, одновременно завязывающей отношения с симпатичным писателем и «плохим парнем».

В ролях

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2019 года